Чемпіон УРСР 1966 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк «Чорноморець» Одеса та СКА Одеса, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також «Зоря» Луганськ, СКА Київ, СКА Львів, «Локомотив» Вінниця, «Металург» Запоріжжя, «Дніпро» Дніпропетровськ, «Авангард» Харків, «Таврія» Сімферополь, «Карпати» Львів, «Суднобудівник» Миколаїв та «Зірка» Кіровоград, що грали у другому загальнорадянському дивізіоні.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 40 команд, що були розбиті на дві групи по 20 команд. Переможець кожної з груп виходив до фіналу, де у двоматчевому протистоянні розігрувалося звання чемпіона УРСР. Інші команди, що займали однакові місця в різних групах, також у стикових матчах розігрували фінальні місця чемпіонату.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Стикові ігри 

Матч за перше місце 

«Авангард» Жовті Води — чемпіон УРСР сезону 1966 року, завдяки чому отримав путівку до другої групи класу «А» на наступний сезон.

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1966 на ukr-football.org.ua 

66
УРСР
1966 в Україні